Dominique Maltais – snowboarder canadese
 Steve Maltais – ex giocatore canadese di hockey su ghiaccio
 Valérie Maltais – pattinatrice canadese di short track e di velocità su ghiaccio